Reichshof steht für:

 Reichshof, Gemeinde im Oberbergischen Kreis
 Reichshof (Leipzig), Gebäude
 Hotel Reichshof (Berlin)
 Reichshof Hamburg, Hotel
 Reichshof Westhofen, historischer Name eines Stadtteils von Schwerte
 alternative Bezeichnung für Königspfalz
 von 1941 bis 1945 deutscher Name der polnischen Stadt Rzeszów

Siehe auch:
 Reichhof
 Reichshoffen
 Reichelshofen